Ant Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Ant Mountain (Arkansas)
 Ant Mountain (Washington)